A 2009-es San Marinó-i nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság tizenharmadik futama. A versenyt Misanóban rendezték szeptember 6-án.

A királykategória versenyét Valentino Rossi, a negyedliteresekét Héctor Barberá, míg a 125 köbcentiméteresekét Julián Simón nyerte.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

San Marino
MotoGP
San Marino sportélete